Charity Begins at Home – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Pathé Frères
Charity Begins at Home – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Vim Comedy Film Company
Charity Begins at Home – episodio del 2003 del telefilm Settimo cielo